Gassier ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard Gassier (1820–1872), französischer Opernsänger (Bassbariton)
 Josefa Gassier-Fernandez (1821–1866), spanisch-französische Opernsängerin (Sopran)